— китайская и корейская фамилия, а также список однофамильцев.
 Ма (река) — река во Вьетнаме и Лаосе
 Ма (приток У) — малая речка в Лаосе
 Ма (Маат) — богиня правосудия в Древнем Египте.
 Ма — малоазийская богиня, Богиня-мать, стала прообразом греческой Кибелы.
 Ма — хеттская богиня, Богиня-мать.
 Ма () — народ в Юго-Восточной Азии.
 Ма — язык этого народа, относится к мон-кхмерской ветви австроазиатской семьи.
 Ма — народ в Центральной Африке.
 Ма — адамава-убангийский язык.
 Ма (ま, マ) — знак хираганы и катаканы, соответственно.
 Ма — тибетская буква.
 МА — сокращенное наименование Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева.
 МА — журнал «Молодёжь Алтая».
 «МА» — Заводской шифр, применявшийся в КБ Сухой, для обозначения проекта модификации истребителя-перехватчика Су-13.
 MA-1 — лётная куртка ВВС США (1949).
 МА (официально АМ-17) — российский малогабаритный автомат 2016 года концерна «Калашников».
 Ма — американский фильм ужасов 2019 года.

См. также 
 Ma (латиница, значения)

Примечания